Automne peut faire référence à :

Automne, une des quatre saisons de l'année dans les zones tempérées.
Automne, rivière de l'Aisne et de l'Oise en France.

Automne de Boldino, période de la vie d'Alexandre Pouchkine dans les années 1830.
 Automne, poème d'Alexandre Pouchkine écrit en 1833.
 Automne,  film soviétique d'Andreï Smirnov (1974). 

Homonymie